Klucze Henochiańskie stanowią ważny fragment czwartej księgi Biblii Szatana, zatytułowanej Woda - Księga Lewiatana - Gniewne Morze. Napisane w języku enochiańskim, stanowią ważny, wręcz niezbędny element obrzędów satanistycznych, których przebieg został opisany we wcześniejszych rozdziałach biblii.

Kluczy jest dziewiętnaście. Stanowią one część deklaracyjną - wstępną rytuału, manifestację woli osób w nim uczestniczących. Ich zadaniem jest wywołanie wśród obecnych osób odpowiedniego nastroju, np.:
 Siódmy używany jest do wezwania pożądania, oddania hołdu przepychowi i radości z uciech cielesnych.
 Ósmy klucz odnosi się do nadejścia Ery Szatana.
 Klucz czternasty jest wołaniem o zemstę i manifestacją sprawiedliwości.

Zobacz też 
 magia enochiańska

Klucze